The Usurer – film del 1910 diretto da David W. Griffith
 The Usurer – film del 1913 diretto da George Melford